Die Abkürzung SIF steht für:

 Safety Instrumented Function, englisch für eine Sicherheitsfunktion oder -kette in einem Sicherheitssystem
 Sandavágs Ítróttafelag, einen färöischen Hand- und Fußballverein
 Selective Identification Feature, eine Art der Freund-Feind-Erkennung
 Séminaire israélite de France, zentrale jüdische akademische Ausbildungsstätte für französische Rabbiner und Kantoren
 Setup Installation File, siehe Unbeaufsichtigte Installation (Windows)
 Satz von der impliziten Funktion, einer der wichtigsten Sätze der Analysis
 Siliciumfluorid, ein Gas, siehe Tetrafluorsilan
 Silkeborg Idrætsforening, einen dänischen Fußballverein, siehe Silkeborg IF
 Skovshoved IF, einen dänischen Sportverein
 Source Input Format, eine standardisierte Videoauflösung, siehe Common Intermediate Format
 Spannungsintensitätsfaktor
 Specialised Investment Fund, eine besondere Form des Investmentfonds
 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, ein Amt des Eidgenössischen Finanzdepartements
 Stateful Inspection Firewall, eine Filtertechnik in Rechnernetzen, siehe Firewall #Stateful Inspection
 Středoevropský Institut Filosofie, Mitteleuropäisches Institut für Philosophie in Prag
 Staten Island Ferry, eine Fährverbindung in New York, Vereinigte Staaten

Sif steht für:

 Sif, der Gattin des Gottes Thor in der nordischen Mythologie
 (4484) Sif, Asteroid des Hauptgürtels

SIF